Anga Dedryck Boyata (Brüsszel, 1990. november 28. –) belga válogatott labdarúgó, a Club Brugge hátvédje.

Pályafutása 

2019. május 20-án hivatalosá vált, hogy a május 31-én lejáró szerződését nem hosszabbítja meg és nyártól a német Hertha BSC-hez igazol ingyen.

Statisztika

Klubokban
Legutóbb frissítve: 2019. március 31-én.

A válogatottban
Legutóbb frissítve: 2019. március 21-én.

Sikerek 
Manchester City
FA-kupa (1): 2011
Angol bajnok (1): 2013-2014
Angol ligakupa-győztes (1): 2013-2014
Celtic
Skót bajnok (4): 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19
Skót kupa-győztes (3): 2016–17, 2017–18, 2018-2019
Skót ligakupa-győztes (3): 2016-2017, 2017–18, 2018–19

Válogatott
Belgium
Világbajnokság – harmadik helyezés: 2018

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

Belga labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1990-ben született személyek
A Manchester City labdarúgói
A Twente Enschede labdarúgói
A Bolton labdarúgói
A Celtic labdarúgói
A Hertha Berlin labdarúgói
Az FC Bruges labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Az Eredivisie labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
FA-kupa győztes labdarúgók
Élő személyek